Auge kan syfta på:

 Auge (grekisk mytologi), en prinsessa som får ett barn med Herakles

Geografi
 Auge, Ardennes, fransk kommun i departementet Ardennes
 Auge, Creuse, fransk kommun i departementet Creuse

Se även 
 Augé, fransk kommun i departementet Deux-Sèvres